Lubickoje () – nazwa toponimów w Rosji

 Lubickoje – wieś w rejonie kurczatowskim obwodu kurskiego
 Lubickoje – wieś w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Lubickoje – wieś w obwodzie saratowskim